Colwich – comune degli Stati Uniti d'America e del Kansas
Colwich – parrocchia civile e villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nello Staffordshire